2455 км, 2455-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 2455 км, ГРАНИЦА 2455 КМ  — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога (Азербайджан). Код 544997.
 2455 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Тюменская область). Код  791716.
 2455 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код  826760.